Igor' Kunicyn, detentore del titolo, ha perso in finale contro Ivan Dodig 4–6, 3–6.

Teste di serie

 Michail Kukuškin (primo turno)
 Björn Phau (secondo turno)
 Rainer Schüttler (semifinali)
 Igor' Kunicyn (finale)

  Ivan Dodig (campione)
  Martin Fischer (secondo turno)
  Konstantin Kravčuk (semifinali)
  Aleksandr Kudrjavcev (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

President's Cup 2010